Harry Potter and the Order of the Phoenix — o livro
 Harry Potter and the Order of the Phoenix (filme) — o filme
 Harry Potter and the Order of the Phoenix (jogo eletrônico) — o jogo

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura